Сезон 1945/46 стал для «Манчестер Юнайтед» седьмым и последним сезоном в Военной лиге, товарищеском турнире, организованном в период Второй мировой войны.

15 февраля 1945 года главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уолтер Крикмер подал в отставку, а четыре дня спустя, 19 февраля 1945 года, его место занял шотландец Мэтт Басби. Однако Басби официально приступил к работе только 1 октября 1945 года.

В связи с окончанием Второй мировой войны было принято решение о возобновлении официальных футбольных турниров в Англии. В сезоне 1945/46 прошёл первый послевоенный розыгрыш Кубка Англии, тогда как Футбольная лига была возобновлена только в следующем сезоне. В Кубке Англии «Юнайтед» проиграл клубу «Престон Норт Энд» в переигровке четвёртого раунда.

Военная лига. Северная региональная лига

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1945/46 в Военной лиге 
 Сезоне 1945/46 в Кубке Англии 

1945/1946
Манчестер Юнайтед